mango – roślina
 mango – owoc
 Mango (linie lotnicze) – linie lotnicze Republiki Południowej Afryki
 Mango (1954-2014) – włoski piosenkarz, autor tekstów i muzyk

Firmy:
 Mango – sieć sklepów odzieżowych
 Mango Media, Telezakupy Mango – polska firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową, mająca własną stację telewizyjną

Miejscowości:
 Mango – miasto w Indiach
 Mango – miejscowość i gmina we Włoszech
 Mango – miasto w Togo
 Mango – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda